Iggiaasaq bezeichnet:
 Iggiaasaq (Sund, Tuttulik) (auch Allungersat Alannguat), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iggiaasaq (Sund, Upernaviarsuk), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland